El término arroyo de las Tunas puede referirse a:

 Arroyo de las Tunas (Río Arapey), curso de agua uruguayo afluente del Río Arapey
 Arroyo de las Tunas (Río Daymán), curso de agua uruguayo afluente del Río Daymán